Videoconferentie (of videoteleconferentie), communicatie tussen personen op verschillende locaties via een directe beeld- en geluidsverbinding
Comité Provisoire de Gestion des Transports en Commun de la région Verviétoise, een voormalig Belgisch vervoerbedrijf voor stads- en streekvervoer
Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (VTC)
VTC Woerden, een Nederlandse volleybalclub uit Woerden